

Toponyme 
 Beverley est une ville britannique du district de Yorkshire de l'Est dans le comté du Yorkshire en Angleterre ;
 Beverley est une ville d'Australie-Méridionale (Australie) ;
 Beverley est une ville d'Australie-Occidentale (Australie) ;
 Beverley est une ville américaine de Virginie-Occidentale.

Patronyme 
 Patrick Beverley (1988-), joueur américain de basket-ball.

Prénom

Autres 
 Le Beverley est un cinéma parisien spécialisé dans les films pornographiques.
 Beverley est une marque anglaise de percussions.
 The Beverley Sisters est un trio britannique vocal féminin.
 Le Blackburn C.1 Beverley était un avion de transport militaire britannique.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme
Prénom américain